Франкфурт-на-Майні — місто в центральній Німеччині, п'яте в державі за кількістю населення.
 Франкфурт-на-Одері — місто на сході Німеччини, міський округ в федеральній землі Бранденбург, порт на річці Одер.
 Франкфурт — футбольний клуб з міста Франкфурт-на-Майні

Франкфурт — єврейське прізвище.

  — американський професор філософії.
 Франкфурт Мойсей Ізраїльович — доктор медичних наук.
 Франкфурт Олександр Ізраїльович (1904–1977) — доктор медичних наук.
 Франкфурт Самуїл Григорович (1904–1976) — радянський організатор виробництва, генерал-майор.
 Франкфурт Ушер Іойнович (1908–1982) — фізик.